Division One (1909/1910) – był to 20. w historii sezon szkockiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 16 sierpnia 1909, a zakończył się 30 kwietnia 1910. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytuł mistrzowski obronił Celtic, dla którego był to 10. tytuł w historii klubu. Koronę króla strzelców zdobyli Jimmy Quinn i Jock Simpson, którzy strzelili po 24 bramki.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, walczących o tytuł mistrza Szkocji w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 34 spotkania).

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Bibliografia 

 Tabela końcowa 

1909 w piłce nożnej
1909 w Wielkiej Brytanii
1910 w piłce nożnej
1910 w Wielkiej Brytanii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji